Dennis Appiah (Toulouse, 9 de junho de 1992) é um futebolista profissional francês que atua como meia.

Carreira 
Dennis Appiah começou a carreira no Monaco B.

Naturais de Toulouse
Futebolistas da França
Futebolistas da Association Sportive de Monaco Football Club
Futebolistas do Stade Malherbe Caen
Futebolistas do Royal Sporting Club Anderlecht
Futebolistas do Football Club de Nantes